А́йсис Кинг (; 1 октября 1985, округ Принс-Джорджес, Мэриленд, США) — американская актриса и фотомодель. В 2008 году заняла 10-е место в 11-м сезоне реалити-шоу «Топ-модель по-американски», а в 2011 году, в 17-м сезоне шоу, — 12-е место.

Кинг — трансгендерная женщина, её имя при рождении — Дэ́ррелл Уо́ллс (). Она стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в шоу «Топ-модель по-американски».

В 2019 году Айсис Кинг номинирована на премию EMMY за лучшую женскую роль второго плана в сериале или фильме. Причиной для номинации стала роль Марси Вайз в мини-сериале «Когда они нас увидят».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Трансгендерные и транссексуальные актрисы
Участники шоу «Топ-модель по-американски»